Falconnier ist der Familienname folgender Personen:

 Gustave Falconnier  (1845–1913), Schweizer Architekt und Präfekt des Distriktes Nyon
 Isabelle Falconnier (* 1970), Schweizer Journalistin und Literaturkritikerin